Güzelpınar (türkisch: „schöne Quelle“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Güzelpınar (Denizli), Dorf in der Provinz Denizli
 Güzelpınar (Nazımiye), Dorf in der Provinz Tunceli